Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Erste Bank Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl německý tenista Tommy Haas, který nestartoval pro zranění ramena.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Skot Andy Murray, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou jedničku Davida Ferrera po třísetovém průběhu 5–7, 6–2 a 7–5. Oba startovali na divokou kartu.

V probíhající sezóně si tak po zářijové trofeji na čínském Shenzhen Open 2014 připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo jubilejní třicátý titul na okruhu ATP Tour. V následné pondělní klasifikaci z 20. října 2014 se vrátil do elitní světové desítky žebříčku, když figuroval na 10. místě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
 David Ferrer (finále)
 '''Andy Murray (vítěz)
 Feliciano López (2. kolo)
 Philipp Kohlschreiber (semifinále)
 Lukáš Rosol (2. kolo)
 Ivo Karlović (čtvrtfinále)
 Guillermo García-López (1. kolo)
 Dominic Thiem ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2014
ATP World Tour 2014